Périn är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Périn (1798–1874), fransk konstnär
 Charles Périn (1815–1905), belgisk nationalekonom
 Lié Louis Périn (1753–1817), fransk konstnär

Franska efternamn